Хью Джон Лофтинг (, 1886—1947) — английский детский писатель, создатель цикла произведений о докторе Дулиттле, ставшем прототипом доктора Айболита.

Биография 
Родился в Мейденхеде (графство Беркшир), был одним из шестерых детей англичанина Джона Брайна Лофтинга и ирландки Элизабет Агнес (Гэннон) Лофтинг.
В 1904 окончил иезуитскую закрытую школу в Честерфилде, после чего год учился в Массачусетском технологическом институте в США, затем в 1907 окончил Лондонский Политехнический институт, где получил специальность инженера. В 1908—1912 годах в качестве инженера работал в Канаде, в Южной Африке и на Гаванской железной дороге на Кубе. В 1912 поселился в Нью-Йорке, где начал писательскую карьеру.

С началом Первой мировой войны Лофтинг, как подданный Великобритании, работал в США на Британское министерство информации. В 1916 был направлен в ирландскую гвардию в звании лейтенанта, и в 1917—1918 Лофтинг участвовал в боевых действиях во Фландрии и Франции. В 1918 Лофтинг был тяжело ранен в бедро и списан из армии по инвалидности. В 1919 году вместе с семьей вернулся домой в Нью-Йорк, где возобновил литературную деятельность, регулярно публикуя книги о приключениях доктора Дулиттла, регулярно выступал с лекциями и вёл активную переписку с юными читателями. Впоследствии Лофтинги переехали в Коннектикут, а затем — в Калифорнию, где Хью Лофтинг скончался в 1947.

Личная жизнь 
Хью Лофтинг был трижды женат. Первый брак был заключён в 1912 в США с Флорой Смолл, от этого брака у Лофтингов было двое детей — дочь Элизабет Мэри и сын Колин Макмагон. Флора Лофтинг умерла в 1927, и Хью вновь женился в 1928 году, но его вторая жена — Кэтрин Харроуер Петерс — заболела и умерла в том же году.
В 1935 Хью Лофтинг женился в третий раз, на Жозефине Фрикер из семьи немецких переселенцев в Канаде, через год у них родился сын — Кристофер Клемент.

Библиография 

 История доктора Дулиттла (, 1920)
 Путешествия доктора Дулиттла (, 1922)
 Почта доктора Дулиттла (, 1923)
 История миссис Таббс (, 1923)
 Цирк доктора Дулиттла (, 1924)
 Стихи про овсянку (, 1924)
 Зоопарк доктора Дулиттла (, 1925)
 Опера доктора Дулиттла (, 1926)
 Парк доктора Дулиттла (, 1927)
 Доктор Дулиттл на Луне (, 1928)
 Шумная Нора (, 1929)
 Сумерки магии (, 1930)
 Кухонная энциклопедия поросёнка Габ-Габа (, 1932)
 Возвращение доктора Дулиттла (, 1933)
 Ежедневник доктора Дулиттла (, 1936)
 Томми, Тилли и миссис Таббс (, 1936)
 Победа павших (, 1942)
 Доктор Дулиттл и тайное озеро (, 1948)
 Доктор Дулиттл и зелёная канарейка (, 1950)
 Приключения доктора Дулиттла в Падлби (, 1952).

Экранизации 
 Доктор Дулиттл (1967)
 Доктор Дулиттл (1998)
 Доктор Дулиттл 2
 Доктор Дулиттл 3
 Доктор Дулиттл 4
 Доктор Дулиттл 5
 
 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Примечания

Ссылки 
 Биография Хью Лофтинга на сайте Лаборатория Фантастики
 
  Произведения Лофтинга на LibriVox
 A Hugh Lofting website
  Первые издания книг Лофтинга с иллюстрациями

Писатели Великобритании XX века
Детские писатели Великобритании
Сказочники XX века
Награждённые медалью Джона Ньюбери
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института